La competizione della carabina libera 300 metri  di Tiro ai Giochi della IV Olimpiade si tenne il 10 luglio 1908 al Bisley Rifle Range nella contea di Surrey.

Risultati
Bersaglio a 300 metri. 120 colpi (40 in piedi, 40 in ginocchio, 40 a terra).

Collegamenti esterni 
 Shooting at the 1908 London Summer Games: Men's Free Rifle, Three Positions, 300 metres  su Sports-reference.com 

CL01